Михаил Иванович Василишин: Василишин, Михаил Иванович (1910—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Украины (посмертно).
 Василишин, Михаил Иванович (1918—1994) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.